

Скошево — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Скошево — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства